Улица Пе́тербазницас (, Петроцерковная улица) — улица в Риге, в историческом районе Старый город. Ведёт от улицы Скарню к улице Кунгу, проходит вдоль южной стены церкви Святого Петра. Длина улицы — .

История 
Впервые упоминается в документах в 1846 году. На русском языке указывалась как Большая Петроцерковная.

В 1940—1941 годах была включена в площадь Святого Петра.

Достопримечательности 
 д. 15 — Жилой дом (XVI—XVII век, перестроен в 1934 году, архитектор Хейнрихс Девендрусс).
 д. 17 — Хозяйственные постройки (XIII—XVI век, реконструированы в 1998 году). Достопримечательностью здания являлся готический фронтон.
 Прилежащий к улице Кунгу участок улицы занимают два строения по улице Грециниеку, д. 11 — архитектор О. Тилманис (1963) и д. 11а — архитектор Эдгар Трейманис (2004)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Улица Петербазницас
 Уголки старого города. Пасторат Св. Петра

Улицы Вецриги